Sorre peut désigner :
 Bertrand Sorre (1965-), homme politique français ;
 Maximilien Sorre (1880-1962), géographe français.